

Croazia
Chiesa di San Salvatore a Cetina
Chiesa di San Salvatore a Ragusa di Dalmazia

Israele
Chiesa di San Salvatore a Gerusalemme

Italia

Abruzzo 

 Chiesa di San Salvatore a Canzano
 Chiesa di San Salvatore a Casalbordino
 Chiesa di San Salvatore a Torino di Sangro

Emilia Romagna 

 Chiesa di San Salvatore a Bologna
 Chiesa di San Salvatore a Colorno
Chiesa di San Salvatore a Ferrara (scomparsa)
Chiesa di San Salvatore a Parma

Lazio 

Chiesa di San Salvatore in Lauro a Roma
Chiesa di San Salvatore in Onda a Roma

Liguria 

 Chiesa di San Salvatore a Genova

Lombardia 

 Chiesa di San Salvatore a Barzanò
 Chiesa di San Salvatore a Bergamo
 Chiesa di San Salvatore a Brescia
 Chiesa di San Salvatore a Lodi
Chiesa di San Salvatore a Legnano
Chiesa di San Salvatore a Monasterolo del Castello
Chiesa di San Salvatore a Spineda

Marche 
Chiesa di San Salvatore di Sotto ad Ascoli Piceno

Piemonte 

 Chiesa di San Salvatore a Massino Visconti

Puglia 
Chiesa di San Salvatore ad Altamura
Chiesa di San Salvatore a Monte Sant'Angelo

Sardegna 
Chiesa di San Salvatore a Benetutti
Chiesa di San Salvatore a Iglesias
Chiesa di San Salvatore a Uras

Toscana 
Chiesa di San Salvatore a Bucine
Chiesa di San Salvatore a Galliano a Campagnatico
Chiesa di San Salvatore a Castellina in Chianti
Chiesa di San Salvatore a Firenze
Chiesa di San Salvatore a Camaldoli a Firenze
Chiesa di San Salvatore al Monte a Firenze
Chiesa di San Salvatore al Vescovo a Firenze
Chiesa di San Salvatore a Istia d'Ombrone, frazione di Grosseto
Chiesa di San Salvatore a Lucca
Chiesa di San Salvatore a Murlo
Chiesa di San Salvatore a Pistoia

Umbria 
Chiesa di San Salvatore a Campi, frazione di Norcia
Chiesa di San Salvatore a Spoleto
Chiesa di San Salvatore a Terni

Veneto 
Chiesa di San Salvatore a Montecchia di Crosara
Chiesa di San Salvatore a Sona

Repubblica Ceca 
Chiesa di San Salvatore a Praga

Svizzera 
Chiesa di San Salvatore a Lugano

Pagine correlate 
 Chiesa del Santissimo Salvatore
 Chiesa del Salvatore
 Abbazia di San Salvatore
 Basilica di San Salvatore
 Cattedrale di San Salvatore
 Convento di San Salvatore
 Monastero di San Salvatore
 Oratorio di San Salvatore